Hans Greiner – calciatore svizzero
 Michael Greiner – tenore e attore austriaco
 Raoul Greiner – calciatore italiano
 Simone Greiner-Petter-Memm – ex sciatrice nordica tedesca
 Thomas Greiner – ex canottiere tedesco